Molteni ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrogio Molteni (* ?), italienischer Drehbuchautor
 Andrés Molteni (* 1988), argentinischer Tennisspieler
 Benedetta Emilia Agricola-Molteni (1722–1780), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giorgio Molteni (* 1949), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Giuseppe Molteni (1800–1867), italienischer Maler
 Luis Molteni (* 1950), italienischer Schauspieler
 Marco Molteni (* 1976), italienischer Volleyballspieler
 Westher Molteni (* 1987), Schweizer Basketballspieler

Siehe auch:
 Molteni (Radsportteam), italienisches Radsportteam von 1958 bis 1976
 Molteni (Herde), französische Manufaktur von Profi-Kochherden